

38-ма окрема артилерійська бригада

38-ма окрема десантно-штурмова бригада

38-ма окрема мотострілецька бригада